Branko Habjanič, slovenski hokejist, * 3. januar 1985, Maribor.

Habjanič je vso svojo kariero, od sezone 2001/2002, igral za kluba HDK Maribor, za katerega je na dvesto oseminštiridesetih tekmah dosegel triindvajset golov in petindvajset podaj.

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 16
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 19
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 18
| 1
| 5
| 6
|
| 14
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 15
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 18
| 6
| 6
| 12
|
| 4
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 20
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 36
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 14
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 25
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 31
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 25
| 2
| 4
| 6
|
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 248
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 68
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Hokejisti HDK Maribor
Mariborski športniki